Piney (Aube), een gemeente in het Franse Aube
 Kanton Piney, een kanton in het Franse Aube, waarin de gemeente Piney ligt
 Piney (Arkansas), een stad in de Amerikaanse staat Arkansas